On ne vit que deux fois (titre original anglophone : You Only Live Twice) peut faire référence à :
 On ne vit que deux fois (1964), écrit par Ian Fleming, le douzième roman mettant en scène James Bond ;
 On ne vit que deux fois (1967), l'adaptation cinématographique du roman, par Lewis Gilbert en 1967.

Musique 
 You Only Live Twice, composé par John Barry, est le titre d'ouverture du film On ne vit que deux fois ;
 You Only Live Twice est un album du groupe de metal industriel Pain.

Voir aussi 
 On ne meurt que deux fois